Los caonios (, Chaones), eran un antiguo pueblo griego que habitó la región del Epiro en el noroeste de la Grecia moderna y el sur de Albania. Hablaban el griego del noroeste, un dialecto del griego dorico. Sus fronteras eran, al sur con el reino de los molosos, al suroeste con el reino de los tesprotos, y al norte con las tribus bárbaras de Iliria. Según Virgilio, Caon era el antepasado epónimo de la Caonios. En el siglo V a. C., se habían aliado con sus vecinos los tesprotos y los molosos. Los caonios formaron parte de la liga epirota hasta el 170 a. C., cuando su territorio fue anexado por la República romana.

Descripciones de los escritores antiguos 
Según Estrabón, los caonios (junto con los molosos) fueron los más famosos entre las catorce tribus del Epiro, ya que un tiempo gobernó sobre todo el Epiro. Los ilirios ocupaban las regiones costeras y más al norte del interior, sin embargo, el Periplo de Pseudo-Escílax hace una clara distinción entre la caonios y las tribus de Iliria. Los ilirios y caonios parecen haber tenido una relación de confrontación; Polibio narra un ataque devastador en 230 a. C. realizado por los ilirios contra Fénice, la ciudad principal de los caonios. El incidente tuvo importantes consecuencias políticas. Muchos comerciantes italianos que se encontraban en la ciudad en la época de los saqueos fueron asesinados o esclavizados por los ilirios, lo que provocó que la República romana declarara la primera de las dos guerras Ilirias el año siguiente.

Estructura política 
Los caonios formaron un conjunto de villas y no una polis (a pesar de que llamaron a su comunidad una polis) y fueron un estado tribal en el siglo V a. C.. Aristófanes había utilizado el nombre de la tribu como un juego de palabras que ilustran el caos de la política exterior de Atenas.  Según Tucídides, sus dirigentes fueron elegidos sobre una base anual, menciona dos nombres de esos líderes, Focio y Nicanor "que eran de linaje real". Se unieron a la Liga Epirota, fundada en 325 a. C.-320 a. C., uniendo sus territorios con la de los tesprotos y los molosos en un estado confederado que se convirtió en una gran potencia en la región hasta que fue conquistada por Roma en el 170 a. C..

Orígenes mitológicos 
Los caonios decían que eran de origen troyano, afirmando ser ancestros del héroe Caon (en griego antiguo: Χάων) que dio su nombre a Caonia. Las historias no son claras en cuanto a si él era amigo o hermano de Heleno, hijo de Príamo rey de Troya, pero en cualquier caso, lo acompañó a la corte de Neoptólemo, hijo de Aquiles, y se le atribuye la fundación de la ciudad de Butrinto. Las historias sobre la muerte de Caon no son tan claras como el de su relación con Heleno. Caon fue muerto en un accidente de caza o se ofreció como un sacrificio a los dioses durante una epidemia, salvando así las vidas de sus compatriotas. En cualquier caso, cuando Heleno se convirtió en el gobernante del país, nombró a una parte del reino, Caon. Como los caonios, sus vecinos, los molosos y los tesprotos, también afirmaban ser de origen troyano.

Referencias
 Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière. Philip of Macedon. London, UK: Duckworth, 1994, ISBN 0801849276.
 David Malcolm Lewis y John Boardman. The Cambridge Ancient History: The Fourth Century BC. Cambridge University Press, 1994, ISBN 0521233488, p. 434.
 John Boardman y Nicholas Geoffrey Lemprière Hammond. The Cambridge Ancient History - The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C., Part 3: Volume 3 (Second Edition). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982, ISBN 0521234476, p. 284.
 Wilkes, John. The Illyrians. Wiley-Blackwell, 1995, ISBN 0631198075, p. 104. 
 Virgil. Aeneid, 3.295. 
 Strabo. The Geography. Book VII, Chapter 7.5. 
 Prichard, James Cowles. Researches Into the Physical History of Mankind, p. 470. Sherwood, Gilbert & Piper, 1841. 
 Errington, Robert Malcolm. "Rome and Greece to 205 BC", The Cambridge Ancient History (Second Edition), Vol. 8: 81-106. 
 Nielsen, Thomas Heine and Hansen, Mogens Herman. Yet More Studies in the Ancient Greek Polis. Franz Steiner Verlag, 1997, ISBN 3515072225, p. 14. 
 Reckford, Kenneth J. Aristophanes' Old-And-New Comedy. UNC Press, 1987, ISBN 0807817201, p. 167. 
 Thucydides. History of the Peloponnesian War, 2.80.5. 
 Horsley, G. H. R. New Documents Illustrating Early Christianity, 1987, ISBN 0858375990, p. 243. 
 Hornblower, Simon. The Greek World, 479-323 BC. Routledge, 2002, ISBN 0415163269, p. 199. 
 Franke, P. R. "Pyrrhus", The Cambridge Ancient History VII Part 2: The Rise of Rome to 220 BC, p. 469, ed. Frank William Walbank, Cambridge University Press, 1984, ISBN 0521234468. 
 Strabo. The Geography. Book VII, Chapter 7.5. 
 Appian. The Foreign Wars (ed. Horace White). Ill. 1.1, The Illyrian Wars, Chapter I. 
 Herman, Mogens. An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford University Press, 2004, ISBN 0198140991, p. 348. 
 Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière. "Illyris, Epirus and Macedonia", The Cambridge Ancient History III Part 3: The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C., p. 269, Cambridge University Press, 1982, ISBN 0521234476. 
 Grimal, Pierre (trans. A. R. Maxwell-Hyslop). "Chaon", The Dictionary of Classical Mythology. Malden, Massachusetts: Wiley Blackwell, 1996, ISBN 0631201025, p. 98. 
 Malkin, Irad. The Returns of Odysseus: Colonization and Ethnicity. University of California Press, 1998, ISBN 0520211855, p. 138. 
 IG IV²,1 95 col I.1 line 29. 
 FD III 4:409 II.7 
 IG IX,1² 2:243. 
 Cabanes, L'Épire 547,16. 
 SEG 38:468. 
 SEG 48:683 (manumission record) 
 IG II² 2313 col II.8 line 34. 
 Toynbee, Arnold Joseph. Hannibal's Legacy: The Hannibalic War's Effects on Roman Life. Oxford University Press, 1965, p. 472. 

Pueblos de la Antigua Grecia
Historia antigua de Albania
Antiguo Epiro